Сен-Риме́, Сен-Ріме () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 165 км на південний захід від Парижа, 80 км на захід від Орлеана, 36 км на північний захід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 136 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 312,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Риме на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Риме на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Риме на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Риме на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Риме на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер